Аскарово — деревня в Кувандыкском городском округе Оренбургской области.

География 
Находится на реке Куруил, в 2 км от села Куруил.

История 
По легенде, первопоселенцами были башкиры Аскар и Култай. В «Списке населенных мест» 1871 г. — д. Аскарова (Минзарова)..

Население

Примечания 

Населённые пункты Кувандыкского городского округа